Мамаджан Абдурасулов (; 1927—?) — узбекский, советский учитель. Народный учитель СССР (1981).

Биография 
Мамаджан Абдурасулов родился в 1927 году в Шахриханском районе Узбекистана. 

Окончил Андижанское педагогическое училище, в 1969 — факультет методологии начального образования Ферганского педагогического института (заочное отделение).
 
С 1950 года — учитель начальных классов средней школы №41 им. М. Горького Шахриханского района Андижанской области Узбекской ССР. За более чем 40 лет работы его метод повышения уровня образования путём поощрения детей стал популярным в Узбекистане и других странах.

Звания и награды 
 Заслуженный учитель Узбекской ССР (1976)
 Народный учитель СССР (1981)

Источники 

Выпускники вузов Узбекистана